Сьордия ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Барранка. Занимает площадь 14,39 км². Население — 392 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Наварры